Laraki è una società marocchina produttrice di auto sportive di lusso ad alte prestazioni. Il suo proprietario è Laraki Abdeslam, un designer marocchino che ha iniziato la creazione di yacht di lusso (il re del Bahrein è il suo principale cliente), prima di dedicarsi alla produzione di automobili.

Auto presentate

Fulgura 

La Laraki Fulgura fu il primo tentativo di un'auto sportiva della compagnia. Inizialmente presentato come prototipo al Salone dell'automobile di Ginevra nel 2002, la produzione ha debuttato un anno dopo la mostra stessa.  Una versione leggermente ridisegnata della carrozzeria è stata inaugurata nel 2005. 
La Fulgura utilizza un propulsore V12 turbo da 6 litri capace di erogare 720 CV.

Borac 

La Borac ha debuttato come prototipo al Salone dell'auto di Ginevra nel 2005, senza avere ulteriori sbocchi in modello di produzione.

Epitome 

L'Epitome è il terzo modello dell'azienda, è stata presentata al "Pebble Beach Concours d'Elegance" 2013. La carrozzeria è in fibra di carbonio (1270 chilogrammi) ed è stata dichiarata una potenza di 1.200 CV nonché l'intenzione di produrla in 9 esemplari.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Case automobilistiche marocchine